Станция Уш-Тобе () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Уштобе.

История 
Поселение появилось в начале ХХ столетия в качестве железнодорожной станции на линии Алматы—Семипалатинск.

Примечания 

Железнодорожные станции Казахстана